Финал Кубка шотландской лиги 2004 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 2003/04, состоявшийся 14 марта 2004 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Ливингстон» и «Хиберниан». Обладателями трофея стали футболисты коллектива из Западного Лотиана, переигравшие «хибс» со счётом 2:0 благодаря голам Дерека Лилли и Джейми Макаллистера.

Путь к финалу

«Хиберниан»

«Ливингстон»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

2004
Матчи ФК «Ливингстон»
Матчи ФК «Хиберниан»
Футбол в Европе в 2004 году
События 14 марта
Март 2004 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2004 году